Крия Вриси може да се отнася за:

 Пласничево, на гръцки Крия Вриси, малък град в дем Пела, Централна Македония, Гърция.
 Крия Вриси, село в дем Гревена, Западна Македония, Гърция;
 Крия Вриси, село в дем Георгиос Караискакис, Епир, Гърция.